Кадар — многозначный термин.

Фамилия 
 Кадар, Иштван (род. 1963) — венгерский скрипач.
 Кадар, Тамаш (род. 1990) — венгерский футболист.
 Кадар, Флора (1928—2002) — венгерская актриса театра и кино.
 Кадар, Ян (1918—1979) — чехословацкий кинематографист.
 Кадар, Янош (1912—1989) — лидер коммунистической Венгрии.

Топоним 
 Кадар — село в Дагестане.

Другое 
 Кадар — исламский термин, обозначающий предопределение, как непреодолимую волю Бога.
 Ка-Дар — астрономическая обсерватория в Подмосковье.

См. также 
 Кодар